Ryo Takahashi kan henvise til:

 Ryo Takahashi (fodboldspiller, født 1993) - japansk fodboldspiller født i 1993
 Ryo Takahashi (fodboldspiller, født 2000) - japansk fodboldspiller født i 2000